La Supercoupe d'Ukraine de 2017 est la quatorzième édition de la Supercoupe d'Ukraine. Ce match de football prend place le  au Stade Tchornomorets d'Odessa.

Elle oppose l'équipe du Chakhtar Donetsk, auteur du doublé Coupe-Championnat en 2016-2017, à celle du Dynamo Kiev, vice-championne d'Ukraine en titre. Le Chakhtar dispute à cette occasion sa treizième Supercoupe tandis que le Dynamo y prend part pour la onzième fois. Avant cette rencontre, les deux équipes s'étaient déjà affrontées à neuf reprises dans le cadre de la compétition, avec un bilan de cinq victoires pour le Dynamo contre quatre pour le Chakhtar.

Le début de la rencontre est globalement dominé par le Chakhtar, qui ouvre la marque dès la huitième minute de jeu par l'intermédiaire de Facundo Ferreyra. Le reste de la première mi-temps voit le Dynamo reprendre l'initiative pour tenter d'égaliser, sans succès. À la reprise, les Donetskiens s'avèrent plus entreprenants et doublent leur avantage à la  sur un nouveau but de Facundo Ferreyra. Bien que réduit à dix dans les dix dernières minutes après l'expulsion de Taras Stepanenko, le Chakhtar parvient à conserver son avantage et décroche sa huitième Supercoupe d'Ukraine.

Feuille de match

Annexes

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat d'Ukraine de football 2016-2017
 Coupe d'Ukraine de football 2016-2017

2017
Sport en Ukraine en 2017
Sport en juillet 2017
Compétition de football à Odessa
Face-à-face du Chakhtar Donetsk
Face-à-face du Dynamo Kiev